Neufels steht für:

 Neufels (Kastel-Staadt), Ortsteil der Ortsgemeinde Kastel-Staadt, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Neufels (Neuenstein), Weiler der Stadt Neuenstein, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Burgruine Neufels
 Neuenfels